Анри́ Мальдине́ (; 4 августа 1912, Мёрсо — 6 декабря 2013, Монверден, Луара) — французский , крупнейший представитель феноменологической школы.

Биография 
Окончил лицей в Безансоне. Выпускник парижской Эколь Нормаль. В годы Второй мировой войны — узник нацистских лагерей. Позднее преподавал в университетах Гента и Лиона.

Подход и область интересов 
Развивал идеи Гуссерля, Хайдеггера, Бинсвангера, оппонировал Лакану. Сотрудничал с Бинсвангером, Леопольдом Сонди. Кроме общих трудов по философской антропологии, ему принадлежит ряд психиатрических исследований (психоз, меланхолия), работы об искусстве, эссе о художниках и поэтах, со многими из которых он дружил (Жоан Миро, Брак, Жан Базен, Таль-Коат, Рильке, Франсис Понж, Андре дю Буше и др.).

Избранные труды 
 1973 — Regard Parole Espace
 1975 — Aitres de la langue et demeures de la pensée
 1985 — Art et existence (переизд. 2010)
 1988 — In media vita
 1991 — Penser l’homme et la folie
 1993 — L’Art, l’éclair de l’être (переизд. 2003)
 1997 — Avènement de l'œuvre
 2000 — Ouvrir le rien: l’art nu (переизд. 2010)
 2001 — Existence: crise et création

Признание 
Работы Мальдине переведены на английский, немецкий, итальянский языки. Его идеям посвящён ряд научных коллоквиумов. C 2007 года в Париже действует международная Ассоциация Анри Мальдине, с 2008 года она издает журнал L’Ouvert (Открытое), посвящённый его философии.

Публикации на русском языке 
 О сверхстрастности// (Пост)феноменология: Новая феноменология во Франции и за её пределами. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2014, с.151-203 (из книги Penser l’homme et la folie)

Примечания

Литература 
 Présent à Henri Maldiney. Lausanne: Éditions l’Age d’homme, 1973
 Henri Maldiney: philosophie, art et existence/ Chris Younès, ed. Paris: Cerf, 2007
 Henri Maldiney: une phénoménologie à l’impossible/ Serge Meitinger, ed. Puteaux: Cercle Herméneutique, 2007
 Goddard J.-C. Violence et subjectivité: Derrida, Deleuze, Maldiney. Paris: Vrin, 2008
 Henri Maldiney: phénoménologie et sciences humaines/ François Félix, Philippe Grosos, eds. Paris: L'Âge d’homme, 2010 (материалы коллоквиума 2009 г. в университете Лозанны)
 Мальдине и Делез о ритме в искусстве 
 Henri Maldiney: Penser plus avant …/ Sous la direction de Jean-Pierre Charcosset. Chatou: Editions de La Transparence, 2012 (материалы коллоквиума 2010 г. в Лионе)
 Rigaud B. Henri Maldiney. La capacité d’exister. Paris: Germina, 2012
 Maldiney: une singulière présence. S.l. : Éditions Les belles lettres, 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Биография, фото 
 Программа посвящённого Мальдине коллоквиума в Лионском университете, ноябрь 2010

Философы искусства
Философы литературы
Феноменологи
Психотерапевты по алфавиту
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Столетние долгожители Франции